Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1950 — десятый чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с 1 по 26 марта в Риге.

Финал — 16 участниц. Порядок проведения: 3 полуфинала (Киев, Саратов и Таллин), по 4 победителя допускались в финал; персонально приглашены призёры чемпионата страны 1949. Впервые в женских чемпионатах участвовали шахматистки в ранге мастеров спорта СССР — В. Борисенко и Е. Быкова; они и лидировали на протяжении всего соревнования. В личной встрече победила Быкова, ставшая 3-й раз чемпионкой страны, — 12½ очков; 2-е место у Борисенко — 11 очков, 3-е — у К. Зворыкиной — 9½.

Примечательные партии 
Е. Быкова — В. Борисенко
1.е4 е5 2.Kf3 Кc6 3.Cb5 f5 4.Кс3 fe 5.К:е4 d5 6.Kg3 e4 7.Ке5 Фf6 8.d4 ed 9.0—0 Kge7 10.К:d3 Cd7 11.Ле1 0—0—0 12.Kc5 а6 13.Са4 Фd6 14.К:d7 Ф:d7 15.Cg5 Ле8 16.с3 h6 17.Cf4 g5 18.Се5 Лg8 19.Kh5 и материальные потери для чёрных неизбежны.

Таблица

Литература 
 

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1950 год в шахматах
Спортивные соревнования в Риге
Чемпионаты СССР в 1950 году
1950 год в Латвии
Март 1950 года
Шахматные турниры в Латвии